Los Alpes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Alpes, Chiapas, Unión Juárez, 
 Los Alpes, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar